Canal 23 puede referirse a:

 TVX de San Salvador, El Salvador.
 TVO El Salvador de San Miguel, El Salvador.
 TN 23 de Guatemala.
 XHS-TDT de Ensenada, Baja California, México.
 XEIMT-TDT de la Ciudad de México, México.

Canales de televisión por número